Falcão bzw. Falcao ist der Vor- bzw. Künstlername folgender Personen: 
 Falcão (Futsalspieler) (Alessandro Rosa Vieira; * 1977), brasilianischer Fußball- und Futsalspieler 
 Falcao (Fußballspieler) (Radamel Falcao García Zárate; * 1986), kolumbianischer Fußballspieler
 Falcão (Sänger) (Marcondes Falcão Maia; * 1957), brasilianischer Sänger und Schauspieler

Falcão ist der Familienname folgender Personen:
 Cristovão Falcão (um 1515/1518–um 1553/1558), portugiesischer Dichter
 João Falcão Cabral (* 1999), brasilianischer Leichtathlet

 Lucas Falcão (* 1999),  brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Manuel Franco da Costa de Oliveira Falcão (1922–2012), emeritierter Bischof von Beja 
 Marcelo Falcão (* 1983), brasilianischer Dirigent und Komponist 
 Nelson Falcão (* 1946), brasilianischer Segler
 Paulo Roberto Falcão (* 1953), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Yamaguchi Falcão (* 1987), brasilianischer Boxer

Falcão steht zudem für:
 Falcão Indústria e Comércio de Plásticos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller